

Geografia
 San Romolo – frazione di Sanremo in provincia di Imperia
 San Romolo a Settimo – frazione di Lastra a Signa in provincia di Firenze

Santi
 San Romolo, martire con Donato, Secondiano e altri a Concordia Sagittaria, commemorato il 17 febbraio
 San Romolo – martire con Secondo o Secondulo in Mauritania, commemorato il 24 marzo
 San Romolo di Fiesole – vescovo e martire, vissuto nel I secolo in Toscana, commemorato il 6 luglio
 San Romolo – martire, vissuto a Cividale del Friuli, commemorato il 5 settembre
 San Romolo di Atripalda – diacono, vissuto nel V-VI secolo, venerato ad Atripalda, commemorato il 16 settembre
 San Romolo di Genova – vescovo, vissuto nel V secolo, patrono di Sanremo, commemorato il 13 ottobre
 San Romolo, sacerdote e abate a Bourges, vissuto nel V secolo, commemorato il 1º novembre

Pagine correlate
 Romolo (disambigua)

Note